La fortuna dell'irlandese (The Luck of the Irish) –  film del 1920 diretto da Allan Dwan
 L'isola del desiderio (The Luck of the Irish) –  film del 1948 diretto da Henry Koster
 Folletti si nasce (The Luck of the Irish)  – film del 2001 diretto da Paul Hoen
 The Luck of the Irish – brano musicale di John Lennon & Yōko Ono incluso nell'album Some Time in New York City del 1972.